Эльюнусси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эльюнусси, Мохамед (род. 1994) — норвежский футболист марокканского происхождения, нападающий.
 Эльюнусси, Тарик (род. 1988) — норвежский футболист марокканского происхождения, нападающий.